Швейцарската Суперлига е най-силната футболна лига в Швейцария, в която участват не само клубове от страната, а също така и отбори от Лихтенщайн, където не се провежда отделно първенство. В шампионата участват 10 отбора, играещи по системата есен-пролет. Отборът, заел първото място, играе директно в груповата фаза на Шампионската лига на УЕФА, а тимовете на второ и трето място се борят за участие в Лига Европа заедно с носителя на националната купа.

Сезон 2017/2018

Шампиони

Шампиони по клубове

Външни препратки 
 Класиране и резултати
 Официален уебсайт
 Резултати, предстоящи срещи, статистика 

Турнири по футбол
Футбол в Швейцария